Uri je lahko:
 Uri, švicarski kanton
 Úri, vas v Županiji Pešta, Madžarska
 Uri, Sassari (Italija)
 URI, kratica za Uniform Resource Identifier (enolični identifikator vira)